Duitsland:
Reichenbach (bij Baumholder), Rijnland-Palts
Reichenbach (Odenwald), gemeente Lautertal (Odenwald), Hessen
Reichenbach (Hessisch Lichtenau), Hessen
Reichenbach (Opper-Franken), Beieren
Reichenbach (Landkreis Cham), een gemeente in de Landkreis Cham in Beieren
Reichenbach (Thüringen), Thüringen
Reichenbach (Hörselberg-Hainich), een plaats in de gemeente Hörselberg-Hainich,Thüringen
Reichenbach/O.L., Saksen
Reichenbach-Steegen, Rijnland-Palts
Reichenbach am Heuberg, Baden-Württemberg
Reichenbach an der Fils, Baden-Württemberg
Reichenbach im Vogtland, Saksen
Polen:
Dzierżoniów (Duits: Reichenbach im Eulengebirge), Neder-Silezië
Zwitserland:
Reichenbach im Kandertal, Bern

Personen met de achternaam Reichenbach
Hans Reichenbach, een Duitse filosoof
Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, een Duitse zoöloog en botanicus
Heinrich Gustav Reichenbach, een Duitse botanicus
Sébastien Reichenbach, een Zwitserse wielrenner

Zie ook
Conventie van Reichenbach